Крейг Энтони Шелтон (; 1 мая 1957, Вашингтон, округ Колумбия) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в НБА в составе «Атланты Хокс», в КБА, а также за ряд итальянских клубов.

Карьера 
Крейг Шелтон родился 1 мая 1957 года в Вашингтоне. Учился в старшей школе Данбар. В последний год обучения школьная баскетбольная команда выиграла все 29 матчей сезона, а Шелтон набирал 24 очка и делал 23 подбора в среднем за игру. Он считался одним из самых перспективных молодых игроков, но в матче всех звёзд школьных команд получил серьёзную травму колена. Многие колледжи отозвали предложение спортивной стипендии, из оставшихся Шелтон выбрал Джорджтаунский университет, где ему обещали создать необходимые условия для реабилитации.

В составе «Джорджтаун Хойяс» Шелтон отыграл три сезона. В сезоне 1979/80 команда выиграла турнир конференции Биг Ист, а затем вышла в финал турнира Восточного региона, где проиграла «Айове» и остановилась в шаге от Финала четырёх чемпионата NCAA. Всего Шелтон сыграл в 93 матчах, набрав 1 409 очков и сделав 691 подбор. На момент окончания студенческой карьеры он был третьим по результативности игроком в истории Джорджтаунского университета.

На драфте НБА 1980 года Шелтон был выбран «Атлантой» во втором раунде под 28-м номером. В НБА он провёл чуть более одного сезона, сыграв за «Хокс» в 59 матчах. Команду он покинул в ноябре 1981 года. Позже он выступал за команды КБА, а затем уехал играть в Италию.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Профиль на basketball-reference.com 
 Статистика выступлений в Италии 

Выпускники Средней школы Данбар (Вашингтон, округ Колумбия)
Баскетболисты США
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки БК «Рейер Венеция»
Игроки БК «Триест»